El término Gününa küne se refiere usualmente:
 Al pueblo Puelche cuyo autoetnónimo es gününa küne (= gente gününa).
 Al idioma puelche cuyo autoglotónimo es Gününa yajič (= lengua gününa).